Kizel může být:
 Kizel (město) – město v Permském kraji v Ruské federaci
 Kizel (řeka) – řeka v Permském kraji v Ruské federaci, pravý přítok Vilvy v povodí Jajvy